

Diversen
 Coco de mer, een palmensoort uit de Seychellen
Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen, een onderraad van de Nederlandse ministerraad

Geografie
 Coco (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Coco (eiland), een eiland in het zuiden van de Filipijnen
Cocoseiland (Spaans: Isla del Coco) een eiland van Costa Rica
 Coco (rivier), een rivier op de grens tussen Nicaragua en Honduras
 Coco Solo, een nederzetting in de Panamakanaalzone

Cultuur
 Coco (dans), een dans/muziekvorm uit het noorden en noordoosten van Brazilië
 Coco (album), een muziekalbum uit 2012 van de Nederlandse rapper Faberyayo
 Coco (film), een animatiefilm uit 2017, geproduceerd door Pixar
 CocoRosie, een muzikaal duo uit de Verenigde Staten
 Coco avant Chanel, een film over de modeontwerpster Coco Chanel
 Coco en de vliegende knorrepot, een Nederlandse televisieserie voor de jeugd
 De komieke Coco, een album uit de Belgische stripserie Suske en Wiske
Co-Co, een Britse band uit de jaren 1970

Financiën

 Coco (financiën) contingent convertible bond of bufferobligatie, een type achtergestelde lening

Personen

Voornaam of bijnaam 

Alfio Basile, voetballer uit Argentinië, bijgenaamd Coco
Coco Austin, naaktmodel uit de Verenigde Staten
Coco Chanel, Frans modeontwerpster
Cori Gauff, Amerikaans tennisster, bijgenaamd Coco
Coco Jr. (Marc Diericx), Belgisch zanger
Coco de Meyere, Nederlands schrijfster
Coco Schrijber, Nederlands filmregisseuse
Coco Sumner, Brits muzikante
Coco Vandeweghe, tennisspeelster uit de Verenigde Staten
Courtney Goodson, Amerikaans voetbalster, bijgenaamd CoCo

Familienaam 

Francesco Coco, Italiaans voetballer
James Coco, een Italiaans-Amerikaans acteur
Julian Coco, Nederlandse gitarist van Curaçaose afkomst
Marcus Coco, een Frans voetballer

Zie ook
 Koko (doorverwijspagina)
 Cocos (doorverwijspagina)
 100% Coco (film), een Nederlandse film uit 2017 van Tessa Schram
 100% Coco (boek), een Nederlands boek van Niki Smit